Сан-Бартоломео (Марне) — католический храм в итальянском посёлке Марне
 Сан-Бартоломео (Рим) — титулярная базилика на острове Тиберина, в Риме
 Сан-Бартоломео-аль-Изола — титулярная церковь
 Сан-Бартоломео-аль-Маре — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя
 Сан-Бартоломео-Валь-Каварнья — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо
 Сан-Бартоломео-ин-Гальдо — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто

См. также 

 Бартоломео
 Сан-Бартоломе (значения)
 Сан-Бартоломеу